Бауска () — власна назва. Стара німецька назва — Бауске ()

Топоніми

Бауска — місто.
 Баускський край — в Латвійській Республіці (з 2009).
 Баускський замок
 Баускський район — в Латвійській РСР (1949-1990) і Латвійській Республіці (1990-2009).

Бауска — робітниче поселення (до 1966); складова міста Вянта.

Примітки

Джерела 
 Bauska // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, T. 1 (A–J). Vilnius, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1966, 198 psl.